Rai Tre — італійський телеканал, що входить до числа каналів державної телерадіокомпанії RAI (туди входять і такі відомі канали як Rai Uno i Rai Due). Канал є одним з найпопулярніших в Італії. Програма каналу дуже різноманітна — Rai Tre пропонує як шоу і фільми, так і безліч різних розважальних та інформаційних передач.

Програма

Сьогоднішній ефір

Шоу 
 Blob
 Che tempo che fa

Вікторина 
 Masterpiece
 Per un pugno di libri

Інформація та аналіз 
 12 idee per la crescita
 Agorà
 Ambiente Italia (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Appuntamento al Cinema
 Ballarò
 Bell'Italia (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Buongiorno Italia (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Buongiorno Regione (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Chi l'ha visto?
 Doc 3
 Elisir
 Estovest (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Gazebo
 Hotel 6 stelle
 Il Settimanale (a cura delle sedi regionali della TGR)
 In ½ h
 Mediterraneo (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Meteo3
 Mi manda Raitre
 Off the Report
 Presa Diretta
 Prodotto Italia (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Radici - L'altra faccia dell'immigrazione
 RaiNews24 (in simulcast)
 Regioneuropa (a cura delle sedi regionali della TGR)
 Report
 Sconosciuti - La nostra personale ricerca della felicità
 Stelle nere
 TeleCamere
 TG3
 TG3 Linea Notte
 TGR
 TGR Leonardo
 TGR Piazza Affari
 Un giorno in pretura

Культура 
 Amore criminale
 Blu notte - Misteri italiani
 Correva l'anno
 Cosmo
 E se domani
 Fuori orario. Cose (mai) viste
 Figu - Album di persone notevoli
 Fuori quadro
 Geo e Aspettando Geo
 Gli archivi del '900
 I dieci comandamenti
 Il giallo e il nero
 Il viaggio
 Kilimangiaro - Come è piccolo il mondo
 La grande storia
 La Musica di Rai 3
 La Superstoria
 Nanuk - Prove d'avventura
 Ombre sul giallo
 Pane quotidiano
 Prima della Prima
 Ritratti
 Senza fine
 Sfide
 Speciali di Superquark
 Storie maledette
 Timbuctu - I viaggi di Davide
 Ulisse - Il piacere della scoperta
 Verba volant
 Visionari

Події 
 Concerto del Primo Maggio

Освітні програми 
 12 idee per la crescita
 Corto Reale
 Crash - Contatto, impatto, convivenza
 Gap - Forward
 Il tempo e la storia
 Magazzini Einstein
 Tv Talk
 Zettel - Filosofia in movimento
 Viaggio nell'Italia che cambia

Телесеріали 
 14º Distretto
 Ai confini dell'Arizona
 Ai confini della realtà
 I misteri di Murdoch
 La grande vallata
 La signora del West
 Mr Selfridge
 New York New York
 Perception
 Ponderosa
 Scandal
 Simpatiche canaglie
 Squadra speciale Vienna
 The Newsroom

Мильні опери і теленовели 
 Terra Nostra 2
 Un posto al sole

Спорт 
 Coppa Agostoni
 Giro d'Italia
 Tour de France

Немає більше в ефірі

Програми 
 Ad armi pari
 Apprescindere
 Articolotre (cancellato per bassi ascolti)
 Avanzi
 Bar Condicio
 Blu notte
 Carissimi, la nebbia agli irti colli
 Cartolina
 C'era una volta
 Cinico TV
 Codice a barre
 Cominciamo bene
 Complimenti per la trasmissione
 Delta
 Diritto di replica
 Enigma
 Geo (sostituito da Geo & Geo)
 Giorno dopo giorno
 Glob - L'osceno del villaggio
 Gt Ragazzi <small>(passato su Rai Gulp)</small>
 Hotel Patria Harem Il Capitale di Philippe Daverio Il caso Scafroglia Il Circolo delle 12 (a cura della DSE)
 Il Gran Concerto Il Processo del Lunedì (dal 1980 al 1995 poi passato in altre emittenti nazionali)
 Il sesto senso - Quello che non ti aspetti dalla tua mente Il rosso e il nero Italia in bicicletta Italia mia benché Jeans La guerra dei mondi
 La piscina
 Le storie - Diario italiano
 L'almanacco del Gene Gnocco
 L'orecchiocchio
 La crisi. In ½ h
 La domenica sportiva (programma di Rai 1, poi passato a Rai 2)
 La TV delle ragazze
 Lezioni dalla crisi
 Linea rovente
 Linea tre
 Maastricht Italia (cambiato poi in Italia Maastricht)
 Magazine 3
 Metropoli
 Milano, Italia
 Milano-Roma
 Mille e una donna
 Mille e un'Italia
 Mi manda Lubrano poi divenuto Mi manda Raitre
 Mixer (proveniente da Rai 2)
 Money Line
 NeriPoppins
 Non perdiamoci di vista
 Novecento
 Parla con me
 Parlato Semplice (a cura della DSE)
 Passepartout
 Profondo Nord
 Patatrac
 Posto pubblico nel verde (sostituito nel 1989 da Chi l'ha visto?)
 Pista!
 Potere
 Quelli che il calcio (passato su Rai 2 nell'autunno 1998)
 Raiot (soppresso dopo la prima puntata)
 Robinson
 RT Rotocalco Televisivo (andato in onda su Rai 2 nel 1962)
 Samarcanda
 Schegge
 Scusate l'interruzione
 Sirene
 Sottotraccia
 Spaziolibero
 Super Senior
 Teatrino
 Telefono giallo
 Tempo reale
 Terzo pianeta
 Trebisonda
 Tunnel
 Turisti per caso
 Ultimo minuto
 Va' pensiero
 Velisti per caso
 Vieni via con me
 Volo in diretta
 W l'Italia

Телесеріали 

 3 libbre
 Alice Nevers - Professione giudice (proveniente da Rai 1)
 Arsenio Lupin
 Blind Justice
 Boss
 Colpi di sole
 Desperate Housewives (proveniente da Rai 2)
 Doc Martin
 Emily Owens M.D. Flashpoint Geni per caso Giardini e misteri Grani di pepe I misteri di Murdoch I mostri I Professionals Il commissario Wallander Il richiamo della foresta Kingdom La 25ª ora La clinica della Foresta Nera La nuova squadra
 La squadra
 Le nuove avventure di Flipper Medium M.I. High - Scuola di spie Pengo Progetto Eden Saddle Club Scooter - Agente segreto Susan Squadra Speciale Vienna Sulle tracce del crimine Survivors
 The Defenders
 Turbo
 Un caso per due Un filo nel passato Walter e Giada Wind at My Back Мильні опери і теленовели 
 Agrodolce Il principe e la fanciulla In nome della famiglia Julia - La strada per la felicità e La strada per la felicità (prima in onda su Rai 1)
 La scelta di Francisca Lena - Amore della mia vita Potere e passione Seconde chance Un posto al sole d'estate Venti del nord Vento di passione Молодіжний розваги (1999-2011) 
 Amazing history Amazing world Andrea tuttestorie Arcobaleno Babalous Banane in pigiama Bear nella grande casa Blu Bob aggiustatutto Cuocarina È domenica papà Eureka Fantasmini Fantomette Farò Strada Fly Tales Geni per caso Gino il pollo Gli ultimi orsi polari Grani di pepe Gt ragazzi Hit science Huntik Il mio paese Il Videogiornale del Fantabosco I topini dai denti da latte L'isola di Noè La famiglia spaghetti La mia famiglia Le Olimpiadi delle lumache Lazy Town Le avventure di Johnny Quest Le più belle fiabe dei fratelli Grimm Le ricette di Arturo e Kiwi Léo et Popi Little amadeus Lupi, streghe e giganti Melevisione Mumble Bumble Muppets Oakie Doke Out there Pablo volpe rossa Papà castoro Pel di carota Pimpa Pina topolina Plonsters Polizia Dipartimento Favole Rolie Polie Olie Saddle Club Scooby Doo Scooter Screensaver Serious... Storie della mia infanzia Superted Teletubbies Tr3ddi Trebisonda Tre gemelle e una strega Tommy & Oscar Tom and Vicky Vampiri Zona Franka Спорт 
 90º minuto 90º Minuto - Serie B (passato a Rai 2)
  A tutta B  Calcio Ciclismo Coppa UEFA (2006-2009)
 Pomeriggio sportivo di Raitre Освітні програми 
 Art News''

Джерела 
 RAI 
Телебачення Італії
Телеканали Італії